Xingzhi est un patronyme porté par :

Duan Xingzhi, monarque du Royaume de Dali ;
Tao Xingzhi, éducateur chinois ;
Xu Xingzhi, peintre et réalisateur chinois.